

Toponymes 

 Luko est une contrée de la municipalité d'Arratzua-Ubarrundia, en Alava, Espagne;
 Luko (en cyrillique : Луко) est un village dans la municipalité de Konjic, Bosnie-Herzégovine;
 Luko (en cyrillique : Луко) est un village dans la municipalité de Kalinovik, Bosnie-Herzégovine.

Entreprise 
 Luko est une start-up française